— японская анимационная студия, основанная бывшим продюсером студии AIC Тосиюки Нагано, фотографом Томонобу Като и режиссёром Эем Аоки в 23 мая 2013 года.

Работы

Телевизионные сериалы

OVA и ONA

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Аниме-студии
Компании Токио
Компании, основанные в 2013 году